|}

Die Bahnstrecke Jinghe–Korgas ist eine Eisenbahnstrecke im Nordwesten Chinas zur kasachischen Grenze. Sie trägt auch den Namen Jingyihuo-Bahn (). Sie verbindet die Stadt Jinghe im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang mit der Grenzstadt Korgas.

Die Bahnstrecke ist 280 Kilometer lang und führt durch zahlreiche Tunnel und Brücken. Sie wurde im Jahr 2009 eröffnet.

In Korgas geht sie in die Bahnstrecke Schetigen–Korgas über. In Jinghe mündet sie in die Xinjiang-Nordbahn.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Verkehr (Xinjiang)
Bauwerk in Xinjiang

en:Jinghe–Yining–Khorgos railway
ja:精伊霍線
zh:精伊霍铁路